Кадриль () — в кавалерии первоначально так назывался небольшой отряд всадников, участвующих в каррузели или турнире. Обыкновенно участники кавалерийской кадрили делились на четыре группы, размещавшиеся по сторонам отведённого для состязания места, или парадировали поочередно, составляя различные группы и фигуры. 

Каждая кавалерийская кадриль отличалась своим цветом и эмблемами; в каждой имелся и особый руководитель. 

Впоследствии кадрилью стали называть совокупность нескольких эскадронов кавалерии, но это название вскоре вышло из употребления.

Литература 
 

Верховая езда